Орден Пошани — державна нагорода в ряді країн світу:

 Орден Пошани — СРСР (до 1988 — Орден «Знак Пошани»)
 Орден Пошани (Білорусь)
 Орден Пошани (Вірменія)
 Орден Пошани (Казахстан)
 Орден Пошани (Молдова)
 Орден Пошани (Південна Осетія)
 Орден Пошани (ПМР)
 Орден Пошани (Російська Федерація)